Arenaria (dier), een geslacht van vogels uit de familie strandlopers en snippen
 Arenaria (plant) of zandmuur, een plantengeslacht uit de anjerfamilie